Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 3. bis 8. Mai 1977 in Malmö, Schweden, statt. Die Endspiele wurden am 8. Mai 1977 ausgetragen. Sambia, als einziges afrikanisches Land am Start, zog seine Spieler zurück, da Sportler aus Neuseeland am Start waren, welche wiederum sportliche Beziehungen zum wegen seiner Apartheid-Politik geächteten Südafrika unterhielten.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Herreneinzel - Badminton.de
 Straits Times

1977
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1977